Colaphus palaestinus — вид жуков из подсемейства хризомелин семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в Израиле и Ливане.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Хризомелины
Животные, описанные в 1923 году